On fait référence au clair-obscur quand on utilise cette expression dans le cadre des arts plastiques.

 Ombre et Lumière (1951), film français de Henri Calet sorti en 1951 au cinéma ;
 Ombre et Lumière (2009), épisode double de la série américaine Stargate Universe.

Voir aussi 

 Ombres et Lumière (1929), film muet belge de Théo Dubuisson ;
 Ombres et lumières (1989), épisode 2 de la saison 8 de la série américaine Columbo ;
 Ombre est lumière (1993), double album du groupe de rap français IAM.